Västergrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västergrundet, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Västergrundet, Korpo, Åboland, 
 Västergrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Västergrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Västergrund
Västergrunden
Östergrundet

Robotskapade Finlandförgreningar